Dorofejew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Anatoljewitsch Dorofejew (* 1976), russischer Eisschnellläufer
 Jakow Dorofejewitsch Dorofejew (18. Jahrhundert–1832), russischer Seefahrer und Forschungsreisender
 Sergei Alexejewitsch Dorofejew (* 1986), russischer Eishockeyspieler
 Pawel Igorewitsch Dorofejew (* 2000), russischer Eishockeyspieler